Landelinus van Crespin, heilig verklaarde kluizenaar, monnik, kloosterstichter en abt uit de 7e eeuw;
 Landelinus van Ettenheimmünster, heilig verklaarde kluizenaar, monnik, missionaris en martelaar uit de 7e eeuw